Осиново — название населённых пунктов:

Россия 
 Осиново — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Осиново — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Осиново — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Осиново — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Осиново — село в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Осиново — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Осиново — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Осиново — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Осиново — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Осиново — деревня в Называевском районе Омской области.
 Осиново — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Осиново — хутор в Чертковском районе Ростовской области.
 Осиново — село в Зеленодольском районе Татарстана.
 Осиново — село в Воловском районе Тульской области.
 Осиново — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Осиново — деревня в Красночетайском районе Чувашии.

Украина 
 Осиново — поселок в Новопсковском районе Луганской области.
 Осиново — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Осиновый